Додд () — может означать:

Фамилия 
''См.

Прочее 
  — небольшие фьельды в Англии.

См. также 
 
 
 Дотт
 DOD
 Закон Додда — Франка
  — американский издательский дом (1839—1990)